Рогаткино — название населённых пунктов в России:

 Рогаткино — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Рогаткино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Рогаткино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Рогаткино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Рогаткино — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Рогаткино — деревня в Торопецком районе Тверской области.